Władysław Zamoyski ist der Name folgender Personen:

 Władysław Zamoyski (Unternehmer) (1853–1924), polnischer Unternehmer, Philanthrop und Politiker
 Władysław Stanisław Zamoyski (1803–1868), polnischer General und Politiker